10-й мемориал Асталоша проходил в 1967 г. в Шальготарьяне.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Чехословакии, ГДР, Швеции, Кубы и Италии.

Борьба за победу была исключительно напряженной. Сразу трое шахматистов стали победителями турнира, еще двое отстали от них на пол-очка.

В базе приводится неправильный результат партии Кобо — Барцаи (1 : 0 вместо правильного 0 : 1).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1967 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1967 году